Un équilibre dynamique peut avoir différentes significations :

Mécanique 
 l'équilibre dynamique d'une pièce en rotation est atteint lorsque aucune vibration ne se produit quelle que soit sa vitesse de rotation.

Chimie 
  équilibre chimique dans lequel une réaction réversible se produit, mais sans modifier globalement le ratio réactif/produit, ces composés étant détruits aussi rapidement qu'ils sont produits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de changement net dans la composition du système chimique. C'est un cas particulier d'état stationnaire.

Thermodynamique 
 En thermodynamique un système fermé est en équilibre thermodynamique quand les réactions qui s'y produisent le font à des taux tels que la composition du mélange ne varie pas avec le temps. Des réactions se produisent bien, parfois même de façon violente, mais de telle façon que les variations de la composition du système ne peuvent pas être observées.

Dynamique des populations 
 En dynamique des populations, peut s'établir un équilibre dynamique entre des populations de proies et de leurs prédateurs, ou autres sous-populations, tels que les individus sains, infectés et résistants dans les modèles compartimentaux en épidémiologie.

Chimie des équilibres
Thermodynamique
Mécanique
Homonymie